Jahra (stad), een stad in Koeweit
Jahra (gouvernement), het gelijknamige gouvernement in Koeweit
Al Jahra (voetbalclub), Koeweits voetbalclub